Faces jelentései:

Zene
 Faces (együttes), brit rockegyüttes
 Faces (fesztivál) finn zenei fesztivál

Albumok
 Faces (Clarke-Boland Big Band-album), 1969
 Faces (Szabó Gábor-album), 1977
 Faces (Earth, Wind & Fire-album), 1980
 Faces (John Berry-album), 1996
 Faces (Chris Caffery-album), 2005
 Faces (Mt. Helium-album), 2008
 Faces (Irma-album), 2014
 Faces (mixtape), Mac Miller 2014-es mixtape kiadványa
 Faces (David Lyttle-album), 2015

Dalok
 Faces (Run–D.M.C.-dal), 1991
 Faces (2 Unlimited-dal), 1993
 Faces (Candyland-dal), 2016
 Faces (Nik Kershaw-dal), 1984